Il singolare del torneo di tennis Aarhus Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniel Gimeno Traver che ha battuto in finale Éric Prodon 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Óscar Hernández (semifinali)
 Éric Prodon (finale)
 Iván Navarro (semifinali)
 Daniel Gimeno Traver (Campione)

 Lukáš Lacko (primo turno)
 Adrian Cruciat (primo turno)
 Joseph Sirianni (secondo turno)
 Dominik Meffert (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aarhus Challenger 2008